Un pentatlón () es una competición deportiva que incluye cinco pruebas.
Puede referirse a:

 Pentatlón en los Juegos Olímpicos de la antigüedad.
 Pentatlón moderno, deporte de los Juegos Olímpicos modernos.
 Pentatlón (atletismo), que admite varias formas:
 Pentatlón clásico, prueba de los Juegos Olímpicos del período 1906-1924.
 Pentatlón en pista cubierta.
 Pentatlón paralímpico, prueba de los Juegos Paralímpicos
 Pentatlón de lanzamientos.
Pentatlón femenino, prueba del atletismo femenino, sustituída en 1984 por el heptatlón
 Pentatlón aeronáutico
 Pentatlón militar